Ralf Fischer ist der Name folgender Personen:

* Ralf Fischer zu Cramburg (* 1968/1969), deutscher Jurist und Numismatiker 
 Ralf-Dieter Fischer (* 1948), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Rolf Fischer